Anastasie est un nom propre.

Prénom 

Anastasie est un prénom féminin.

Saintes 
  désigne plusieurs saintes des Églises chrétiennes.

Autres personnalités désignée par ce prénom 
 Anastasie de Saint-Castin, fille de Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin, chef amérindien et baron français
 Anastasie (vers 650 – après 711), impératrice byzantine et épouse de l'empereur Constantin IV

Divers 
 Madame Anastasie, dessin d'André Gill qui est devenu l'illustration emblématique de la censure de la presse et de l'édition en général
 Ciseaux d'Anastasie, expression synonyme de censure dans la presse et dans l'édition en général
 Apocalypse d'Anastasie, histoire d'une nonne vertueuse sous l'Empire byzantin